1884 год в театре

Персоналии

Родились 
 12 января — Вильгельм Херцог, немецкий драматург.
 30 января — Василий Яковлевич Софронов, российский и советский актёр театра и кино, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии.
 16 февраля — Николай Петрович Черкасов, российский и советский актёр театра и кино.
 7 мая — Турстен Хаммарен, шведский театральный деятель, актёр, режиссёр-постановщик, театральный педагог.
 2 июня — Ханна Гранфелт, финская оперная певица, лауреат Pro Finlandia.
 25 октября — Хелми Линделёф, финская актриса.

Скончались 
 15 сентября — Павел Васильевич Кукольник, поэт, драматург, историк.
 22 апреля в Марселе — Мария Тальони, прославленная балерина XIX века, представительница итальянской балетной династии Тальони в третьем поколении, одна из центральных фигур балета эпохи романтизма.
 14 октября — Владимир Александрович Андерсон, русский поэт, писатель-беллетрист и художник-карикатурист.
 27 ноября в Вене — Фанни Эльслер, австрийская балерина.

Примечания

Ссылки 
 
 

Годы в театре